Meité est un patronyme d'origine ivoirienne. On trouve plusieurs orthographes alternatives : Méité, Méïté, Meïté...

Il est notamment porté par :
 Abdoulaye Meïté (1980- ), footballeur ivoirien ;
 Amadou Méité (1949-2014), athlète ivoirien ;
 Bakary Meité (1983-), joueur franco-ivoirien de rugby à XV ;
 Ben Youssef Méité (1986- ), athlète ivoirien ;
 Ibrahim Meité (1976- ), athlète ivoirien ;
 Maé-Bérénice Méité (1994- ), patineuse artistique française ;
 Soualiho Meïté (1994- ), footballeur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme ivoirien